Кристофер Чејс Крофорд (; Лабок, 18. јул 1985) амерички је глумац. Познат је по улози Нејта Арчибалда у серији Трачара (2007—2012) и Дипа у серији Дечаци (2019—данас).

Детињство, младост и образовање 
Рођен је у Лабоку, у Тексасу. Његов отац Крис је дерматолог, а мајка Дејна учитељица. Има млађу сестру, манекенку Кендис Крофорд. Прати јужну баптистичку конвенцију. Док му је отац био студент медицине, четири године је живео у Блумингтону, у Минесоти, где је похађао основну школу. Када му је отац завршио обуку, породица се вратила у Тексас и настанила се у Плејну, предграђу Даласа.

Филмографија

Филм 

|-
| 2006.
| Завет ћутања
| -{The Covenant}-
| Тајлер Симс
|
|-
| 2008.
|
| -{Loaded}-
| Хејден Прајс
|
|-
| 2008.
|
| -{The Haunting of Molly Hartley}-
| Џозеф Јанг
|
|-
| 2010.
| Дванаестица
| -{Twelve}-
| Вајт Мајк
|
|-
| 2011.
| Мир, љубав и неразумевање
| -{Peace, Love & Misunderstanding}-
| Кол
|
|-
| 2012.
| Имате ли знање за друго стање?
| -{What to Expect When You're Expecting}-
| Марко
|
|-
| 2014.
|
| -{Mountain Men}-
| Купер Полард
|
|-
| 2015.
|
| -{Cry of Fear}-
| Мајк
|
|-
| 2016.
|
| -{Undrafted}-
| Артур Барон
|
|-
| 2016.
| Правила не важе
| -{Rules Don't Apply}-
| глумац
|
|-
| 2016.
|
| -{Eloise}-
| Џејкоб Мартин
|
|-
| 2017.
|
| -{I Do... Until I Don't}-
| Егон
|
|-
| 2018.
|
| -{All About Nina}-
| Џо
|
|-
| 2018.
|
| -{Charlie Says}-
| Текс Вотсон
|
|-
| 2019.
|
| -{Nighthawks}-
| Стен
|
|-
| 2020.
|
| -{Inheritance}-
| Вилијам Монро
|
|-
| 2021.
| Лепотица
| -{Belle}-
| Џастијан (глас)
|
|}

Телевизија 

|-
| 2006.
|
| -{Long Lost Son}-
| Метју Вилијамс
| ТВ филм
|-
| 2007—2012.
| Трачара
| -{Gossip Girl}-
| Нејт Арчибалд
| главна улога
|-
| 2008—2010.
| Породични човек
| -{Family Guy}-
| више улога (глас)
| 4 епизоде
|-
| 2009.
| Роботизовано пиле
| -{Robot Chicken}-
| Џон Конор (глас)
| 1 епизода
|-
| 2014.
| Гли
| -{Glee}-
| Биф Макинтош
| 1 епизода
|-
| 2015.
| Крв и нафта
| -{Blood & Oil}-
| Били Лефевер
| главна улога
|-
| 2017.
|
| -{Casual}-
| Бајрон
| 2 епизоде
|-
| 2018—данас
| Дечаци
| -{The Boys}-
| Кевин Московиц / Дип
| главна улога
|-
| 2021.
| Уживо суботом увече
| -{Saturday Night Live}-
| себе
| 1 епизода
|-
| 2022.
|
| -{The Boys Presents: Diabolical}-
| Кевин Московиц / Дип (глас)
| 1 епизода
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1985.
Биографије живих особа
Амерички глумци